«Дідусь у подарунок» — російсько-український художній фільм-мелодрама 2008 року.

Зміст 
Перед Новим роком маленький хлопчик зустрічає дідуся, переодягненого в костюм Діда Мороза. Він приймає його за справжнього чарівника і просить допомогти зберегти стосунки батька і матері, які через свої справи та роботу перестали приділяти увагу один одному і своєму синові.

Посилання 
 

Фільми-мелодрами Росії
Фільми-мелодрами України